Григорий Кравченко:
 Кравченко, Григорий Пантелеевич (1912—1943) — генерал-лейтенант авиации, первый дважды Герой Советского Союза.
 Кравченко, Григорий Артёмович (род. 1927) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда (1971).